Jméno a příjmení Josef Mareš má více nositelů:

 Josef Mareš (poslanec Českého zemského sněmu) (1860–1925) – český politik a poslanec
 Josef Mareš (poslanec Národního shromáždění) (1885–1945) – československý politik a poslanec
 Josef Mareš (kriminalista) (* 1964) – bývalý ředitel oddělení vražd krajského ředitelství Policie ČR v Praze a scenárista